Tomášovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei (Banskobystrický kraj):
 einer Ortschaft im Okres Lučenec, siehe Tomášovce (Lučenec)
 einer Ortschaft im Okres Rimavská Sobota, siehe Tomášovce (Rimavská Sobota)

Siehe auch:
 Spišské Tomášovce.